Musique

 Rin : nom de scène de la chanteuse japonaise Mami Suenaga.
Rin Kagamine : un persona japonais du logiciel de synthèse vocale Vocaloid, souvent associé à Len Kagamine.

Ouvrage

RiN : manga de Harold Sakuishi.

Acronyme

RIN : Rassemblement pour l'indépendance nationale.
RIN : Règlement Intérieur National, texte de base de la déontologie des avocats français (code de déontologie des avocats).
RIN : Royal Indian Navy, la marine de guerre indienne de 1934 à 1947,  faisant partie des forces armées de l'Inde britannique.

Prénom japonais

Rin Kaiho, un joueur de go professionnel japonais,
Rin Kono, un joueur de go professionnel japonais,
Rin Tōsaka, un personnage fictif, dans le jeu, l'anime et le manga Fate/stay night,
 Rin Tezuka, un personnage du jeu Katawa Shoujo.

Informatique

 RIN (Réseau d’Interconnexion National) : Réseau téléinformatique d’interconnexion des réseaux de site d’EDF.